Глођане може бити:

 Глођане (Дечани), насеље у општини Дечани, КиМ, Република Србија
 Глођане (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ, Република Србија